Marcel Hirscher, född 2 mars 1989 i Annaberg-Lungötz, är en österrikisk f.d. alpin skidåkare. Han tävlade för klubben SK Annaberg - Salzburg och var specialiserad i slalom och storslalom.

Karriär 
Hirscher debuterade i världscupen den 17 mars 2007 i Lenzerheide, Schweiz. Han har därefter vunnit 68 världscuptävlingar och kommit på pallen 135 gånger. Sin första seger tog han i storslalomtävlingen i Val d'Isère i december 2009.. 

Hirscher deltog i olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver där han kom på fjärde plats i storslalom och femte plats i slalom. I OS i Sotji 2014 tog han silver i slalom efter segraren Mario Matt. I storslalom kom han på fjärde plats även i detta OS.

Under VM i Schladming 2013 vann han guld i slalom och silver i storslalom. Han tog också guld med Österrikes lag i nationstävlingen.

I världsmästerskapen 2015 blev Hirscher världsmästare i superkombination.

Marcel Hirscher har vunnit den totala världscupen sju år i rad; säsongerna 2011/2012 - 2017/2018. Han har även vunnit storslalomcupen fem gånger säsongerna 2011/2012, 2014/2015 - 2017/2018 samt slalomcupen fem gånger säsongerna 2012/2013 - 2014/2015 och 2016/2017 - 2017/2018.

Den 4 september 2019 tillkännagav Marcel Hirscher att han lägger av med den alpina skidåkningen.

Meriter

Världscupsegrar (68)

Övrigt 
Segrare av totala världscupen säsongerna 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 och 2017/2018
 Segrare av storslalomcupen säsongerna 2011/2012, 2014/2015 - 2017/2018
 Segrare av slalomcupen säsongerna 2012/2013 - 2014/2015 och 2016/2017 - 2017/2018

Referenser

Externa länkar 
 

Österrikiska alpina skidåkare
Österrikiska olympiska guldmedaljörer
Österrikiska olympiska silvermedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Olympiska silvermedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Österrike
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Österrike
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Österrike
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Världsmästare i alpin skidsport
Österrikiska idrottare under 2000-talet
Personer från Annaberg-Lungötz
Födda 1989
Levande personer
Män